Болга́рский литерату́рный язы́к () — кодифицированный вариант общей языковой системы болгарского языка, представляющей собой совокупность литературного языка и местных диалектов, просторечия, жаргонов, профессиональных арго и т. д.

Литературный язык преподаётся в школах, используется в деловой и официальной сфере. Он обладает стилистическим разнообразием, которое позволяет пользоваться им во всех сферах общения. Литературный язык преподают иностранцам, изучающим болгарский.

История болгарского литературного языка 
Болгарская традиция приписывает создание староболгарского литературного языка братьям Кириллу и Мефодию (IX век). На этом языке была создана обширная религиозная и художественная литература, он использовался в качестве административного языка первой болгарской державы.

Становление современного литературного болгарского языка связано с событиями Болгарского национального возрождения (вторая половина XVIII века — 1878 год), с восстановлением болгарской государственности и развитием болгарской литературы и функциональных стилей болгарского языка.

Македонский литературный язык в Болгарии принято называть «македонской литературной нормой», имея в виду развитие этой формы из одного диалектного континуума с болгарским литературным языком и не признавая таким образом существование отдельного македонского языка. Помимо македонской нормы известны также банатская литературная норма и попытки кодификации болгарских рупских говоров севера Греции (Фракия) как помакского языка.

Примечания

Библиография 
 Стойко Стойков, Български книжовен изговор. — Сб. БАН, 37, 1942. Клон истор.-филол. и филос.-общ., № 20, 281—416.

Болгарский язык